km/h : symbole de l'unité de mesure de la vitesse kilomètre par heure 
 KM/H : série télévisée québécoise